O Observatório Bergisch Gladbach é um observatório astronômico localizado em Bergish Gladbach, Alemanha. Seu código de observatório é 621.

Observatórios astronômicos da Alemanha